Hillal Soudani – calciatore algerino
 Faiza Soudani – ex cestista tunisina
 Mohammed Soudani – direttore della fotografia, regista cinematografico e sceneggiatore algerino naturalizzato svizzero